

Cinema 
 The Professionals – film del 1960 diretto da Don Sharp
 I professionisti (The Professionals) – film del 1966 diretto da Richard Brooks

Musica 
 The Professionals – gruppo musicale britannico
 The Professionals – album dei The Professionals del 1980

Televisione 
 I Professionals (The Professionals) – serie televisiva britannica